William Clement, dit Bill Clement, (né le  à Buckingham au Québec) est un commentateur de hockey sur glace aux réseaux américains OLN et NBC. Il couvre les matches de la LNH sur ces canaux avec Ray Ferraro et Ed Olczyk, de même que les matches de hockey des Jeux olympiques de Turin de 2006. Il a couvert les matches de hockey sur glace féminin avec Cammi Granato.

Clement fut d'abord joueur de hockey professionnel dans la LNH pour les Flyers de Philadelphie, les Capitals de Washington, les Flames d'Atlanta et les Flames de Calgary. Il fut repêché par les Flyers en ,  au total, au Repêchage amateur de la LNH 1970. Il remporta la Coupe Stanley deux fois avec les Flyers ; il fut aussi capitaine des Capitals.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1967-1968 || 67 d'Ottawa || AHOJr|| 38|| 6|| 19|| 25|| 41|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1968-1969 || 67 d'Ottawa || AHOJr || 53|| 18|| 28|| 46|| 101|| 7|| 1|| 4|| 5|| 6 
|-
| 1969-1970 || 67 d'Ottawa || AHOJr || 54|| 19|| 36|| 55|| 62|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0 
|-
| 1970-1971 || As de Québec || LAH || 69|| 19|| 39|| 58|| 88|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 1971-1972 || Robins de Richmond || LAH || 26||8 || 9|| 17|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1971-1972 || Flyers de Philadelphie || LNH || 49||9 || 14|| 23|| 39|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1972-1973 || Flyers de Philadelphie || LNH || 73||14 || 14|| 28|| 51|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 1973-1974 || Flyers de Philadelphie || LNH || 39|| 9|| 8|| 17|| 34|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4 
|-
| 1974-1975 || Flyers de Philadelphie || LNH || 68|| 21|| 16|| 37|| 42|| 12|| 1|| 0|| 1|| 8 
|-
| rowspan="2"|1975-1976 || Capitals de Washington|| LNH || 46|| 10|| 17|| 27|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| Flames d'Atlanta|| LNH || 31|| 13|| 14|| 27|| 29|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
| 1976-1977 || Flames d'Atlanta|| LNH || 67|| 17|| 26|| 43|| 27|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0 
|-
| 1977-1978 || Flames d'Atlanta|| LNH || 70|| 20|| 30|| 50|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 1978-1979 || Flames d'Atlanta|| LNH || 65|| 12|| 13|| 25|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 1979-1980 || Flames d'Atlanta|| LNH || 64|| 7|| 14|| 21|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 1980-1981 || Flames de Calgary|| LNH || 78|| 12|| 20|| 32|| 33|| 16|| 1|| 2|| 3|| 6 
|-
| 1981-1982 || Flames de Calgary|| LNH || 69|| 4|| 12|| 16|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2 

| 719|| 148 || 208 || 356 || 383 || 50|| 5|| 3|| 8|| 26

Vie personnelle 
Après sa retraite comme joueur professionnel, Il se marie et a deux enfants.

Notes et références

Liens externes 
 
 http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=1025 (carrière de joueur de Clement)

Naissance en décembre 1950
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Robins de Richmond
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Anglo-Québécois
Personnalité sportive liée à Gatineau
Attaquant de hockey sur glace
Naissance au Québec